Döbler ist der Familienname folgender Personen:

 Amelie Döbler (* 1999), deutsche Leichtathletin
 Gallus Döbler (1525–1570), deutscher lutherischer Theologe
 Hannsferdinand Döbler (1919–2004), deutscher Schriftsteller
 Hermann Döbler (1922–1965), Todesopfer der Berliner Mauer
 Hugo Döbler (1923–1996), Sportwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Irene Wagner-Döbler (* 1952), deutsche Mikrobiologin
 Joachim Döbler (* 1950), deutscher Soziologe, Gerontologe und Hochschullehrer
 Katharina Döbler (* 1957), deutsche Autorin und Journalistin
 Ludwig Döbler (1801–1864), österreichischer Zauberkünstler
 Moritz Döbler (* 1965), deutscher Journalist 
 Peter Döbler (* 1940), deutscher DDR-Flüchtling
 Roland Wagner-Döbler (* 1954), deutscher Bibliothekar, Wissenschaftsforscher und Hochschullehrer
 Stefanie Döbler (* 1978), deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Thomas Döbler (* 1964), deutscher Politiker (SPD)
 Tilman Döbler (* 2006), deutscher Kinderdarsteller und Synchronsprecher
 Willi Döbler (1891–1944), deutscher Maschinenschlosser und NS-Opfer